Аеропорт Аяччо імені Наполеона Бонапарта (, ) — аеропорт на заході Корсики, обслуговує місто Аяччо і департамент Південна Корсика, розташований за 5 км на схід від центру Аяччо. Вузловий аеропорт авіакомпанії Air Corsica.

Авіалінії та напрямки

Статистика

Примітки

Посилання 

 Ajaccio Airport CCI Ajaccio et Corse-du-Sud 
 Aéroport d'Ajaccio Napoléon Bonaparte – Union des Aéroports Français 

Аеропорти Франції
Аяччо